Polychaetaspis cooperi är en ringmaskart som beskrevs av Jansonius och Thomas Craig 1974. Polychaetaspis cooperi ingår i släktet Polychaetaspis och familjen Polychaetaspidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cooperi